Сарайлы — село в Лешев-Тамакском сельском поселении Сармановского района Татарстана.

Расположено в 12 км к югу от райцентра. Население — 350 человек (2010 г.). Почтовый индекс: 423353. Код ОКАТО: 92253832006

История

1 версия 
Во время крещения татар из деревни Новые Сарайлы Тукаевского района ушел Бикмухеммет со своей семьей и спрятался в лесу.
Лес располагался у реки Мензеля, у берега реки Бикмухеммет построил дом себе и сыновьям и назвал село в честь своей малой родины. С этого момента село начало расти.
В благодарность создателю село называют и Сарайлы-Бикмэт.

2 версия 
Основана в XVIII в. вотчинниками башкирами рода сарайлы-мин. В начале XIX в. (1816 г.) в деревне проживало 73 башкира м.п., 32 татара ясачных м.п. и 10 тептярей м.п., последние две группы проживали в деревне «по допуску самих вотчинников башкирцев…».

Полная история

История деревни Сарайли-Бикметево

     Деревня Сарайли-Бикметево при р. Мензеле относилась к Сарайли-Минской волости, одной из 11-12 волостей Минского племени, подразделенного в 1671 г. Название ее от этнонима (Сарайли) и антропонима (Бикмет). В 1795 г. она состояла из 13 дворов - 85 башкир-вотчинников, 7 дворов - 40 ясачных татар, 4 двора - 29 тептярей. В 1762 г. в ней 9 душ тептярей муж. пола. В 1816 г. в 19 домах - 153 башкира (двоеженцев - 8), 10 душ тептярей, 32 души крестьян из татар муж. пола; в 1834 г. в 27 дворах - 233 башкира (двоеженцев 2), 13 душ тептярей, 38 душ крестьян из татар муж. пола. 

     В 1848 г. при р. Мензеле показаны 2 деревни Сарайли-Бикметево, находившиеся от Мензелинска в 70 верстах (в 43 домах - 260 башкир) и в 80 верстах от центра уезда (15 дворах - 79 татар). Первая еще называлась Иликсаз, где башкир вообще не показали, кроме тептярей и татар, в то время как в 1859 г. жители - в основном башкиры и тептяри; в 1870 г. - 316 башкир, 127 татар. 

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Сарайлы-Бикметева Мензелинского уезда Уфимской губернии жили 776 человек (396 мужчин и 380 женщин), из них 767 мусульман.

     Описание первой из них находим в сборнике за 1899 г. «Д. Иликсаз - расположена в равнине при р. Иликсаз и Игенез на 3 надела. Надел получен на 384 ревизские души, в одном месте. Селение на СВ надела. Изменения в угодьях: часть леса и лугов распаханы. Община делит землю по ревизским душам. Пашня по скату к р. Игени, до 5 верст от селения. Почва чернозем и отчасти глина. В селении имеются 7 веялок. Промыслы: извоз - возят в Челны зимой 60 - 80 коп., летом 1 руб., зимою в Нуркеево и в Языково 20 - 25 коп за воз в 20 пуд». 

     Общие стороны хозяйственного развития селения в XIX - начале XX в. находим в статотчетах губерний. В 1840 г. на 242 башкира сеяли 127 четвертей озимого и 147 четвертей ярового хлебов. В 1848 г. на 43 двора башкир приходилась 121 лошадь, 89 КРС, 85 овец, 104 коз, а также 40 ульев. На 15 дворов 79 татар - 32 лошади, 16 коров. В 1870 г. в первой - мельница (в 1848 г. - 2), кузница, 4 лавки в двух деревнях. 

     В 1848 г. по 1 мечети и школе. В 1905 г. в Иликазе 3 мечети, 2 медресе. Указным муллой в 1816-1848 гг. был Тагир Мухамадияров, азанчеем - его брат Абдрахман - выходцы из деревни Саклов Баш.

Население 

 1795 — в 13 дворах проживали 85 башкир, в 7 — 42 ясачных татара, в 4 — 29 тептярей.
 1816 — в деревне проживало 153 башкира м.п. (двоеженцев — 8), 32 ясачных татар м.п. и 10 тептярей.
 1834 — в 27 дворах — 233 башкира (двоеженцев 2) м.п., 13 тептярей м.п., 38 крестьян из татар м.п.
 1870 — 443 жителя (при 49 дворах), из которых башкир — 316, татар — 127.
 1920 — 982 жителя.
 1926 — 1072 жителя.
 1938 — 1028 жителей.
 1949 — 750 жителей.
 1958 — 662 жителя.
 1970 — 652 жителя
 1979 — 510 жителей.
 1989 — 334 жителя.
 2002 — 370 жителей.
 2010 — 350 жителей.

Улицы 

 Мусы Джалиля
 Космонавтов.

Ссылки 
 Ж. «Ватандаш»

Примечания 

Населённые пункты Сармановского района